Василий Вяткин
 Вяткин, Василий Козьмич (1735—1810) — русский военачальник, генерал-майор.
 Вяткин, Василий Лаврентьевич (1869—1933) — русский археолог и историк-востоковед.